Минулорічна чемпіонка Елісе Мертенс вирішила не грати в турнірі цього року.

Титул виграла Полона Герцог, здолавши в фіналі Ігу Швйонтек, 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Ladies Open Lugano